Heinrich Ahrens kan syfta på:

* Heinrich Ahrens (1805–1863), tysk målare och fotograf
 Heinrich Ahrens (1808–1874), tysk filosof
 Heinrich Ahrens (1845–1904), tysk skulptör och heraldiker
 Heinrich Ludolf Ahrens (1809–1881), tysk klassisk filolog
 Heinrich Wilhelm Ahrens (1903–2002), tysk försäkringsdirektör